Kjell Erik Sagbakken (ur. 5 grudnia 1970 r.) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zajął 64. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Rekord życiowy zawodnika został ustanowiony 1 marca 2001 w Oberstdorfie i wynosi on 211 metrów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1994/1995: -
sezon 1997/1998: 78
sezon 1998/1999: 64
sezon 1999/2000: -

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1997/1998: 38

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970